Etton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Etton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)